Cheng Yuanzhi és un personatge de ficció en la novel·la històrica el Romanç dels Tres Regnes de Luo Guanzhong. Ell en la novel·la és un líder rebel del Turbant Groc. Cheng, juntament amb Deng Mao, va dirigir una força de 50.000 rebels contra les forces imperials. El seu exèrcit es va trobar amb l'oposició de només 500 voluntaris dirigits per Liu Bei, Guan Yu i Zhang Fei. Liu va provocar-hi als rebels, així que Cheng va enviar Deng a lluitar amb els homes de Liu. Liu va enviar Zhang Fei per enfrontar-se a Deng i Zhang matà fàcilment al seu oponent. El furiós Cheng cavalcà per lluitar contra Zhang però es va topar amb Guan Yu i va ser mort per Guan d'un sol colp. L'exèrcit rebel de Cheng es va desintegrar després que els seus dos líders van ser matats.

Referències

Vegeu també 
 Llista de personatges de ficció dels Tres Regnes

Persones de ficció dels Tres Regnes